Саджава — название села и реки в Ивано-Франковской области Украины.

 Саджава — село в Богородчанском районе
 Саджава — река в Долинском районе